Sankt Aegyd oder Sankt Egyd steht für:

 St. Aegyd am Neuwalde (historisch St. Egyd), Gemeinde in Niederösterreich
 St. Egidi in Windischbüheln, Gemeinde in Slowenien, siehe Šentilj

Siehe auch:
 Ägidiuskirche, Kirchen des Hl. Ägidius